

События

Римское царство 
 Царь: Анк Марций.

Китай 
 26-й год по эре правления луского князя Си-гуна.
 В 1 луне, в день цзи-вэй в Сян был заключён договор между князьями Лу и Цзюй и вэйским послом Нин-су.
 Весной циский Сяо-гун напал на западные границы Лу, луский князь двинулся к Си, но не встретил циское войско. Летом цисцы напали на северные границы Лу. Вэйцы воевали с Ци. По рассказу «Го юй», луский сановник Чжань Си (И-си) поднёс циским воинам мазь для волос и убедил князя Ци заключить мир (эпизод 38 «Го юй»).
 Согласно «Чуньцю», летом луский гун-цзы Суй отправился в Чу просить помощи. Зимой прибыл чуский отряд, луский гун с этими силами вторгся в Ци, занял Гу и вернулся. По рассказу гл.40 «Ши цзи» (датировано 633 годом), сам луский Си-гун прибыл в Чу просить войск против Ци. Чуский правитель послал войско Шэнь-хоу, и тот занял Гу.
 Летом чусцы завоевали Куй и увели в плен куйского князя (цзы).
 Сунский гун порвал с Чу и заключил союз с Цзинь.
 Зимой чусцы воевали с Сун и осадили город Минь в Сун.

См. также

Примечания